Ангермюнде

 Ангермюнде — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Ангермюнде, Иоганн (около 1425—1482) — бургомистр и королевский бургграф Гданьска-Данцига.\